Bonomo est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille Bonomo, famille patricienne de Venise ;
 Can Bonomo (1987-), chanteur turc ;
 Giovanni Cosimo Bonomo (1666-1696), médecin italien ;
 Jacobello di Bonomo (), peintre italien ;
 Justin Bonomo (1985-), joueur de poker professionnel américain ;
 Massimo Bonomo (1961-), pianiste, compositeur et arrangeur suisse.

Patronyme italien